Конвой №2121 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у вересні 1943-го. 

Конвой сформували у Рабаулі – головній передовій базі японців у архіпелазі Бісмарку, з якої вони провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї. Пунктом призначення при цьому був Трук на сході Каролінських островів, де ще до війни створили потужну базу ВМФ. 

До складу конвою увійшло лише одне судно Чоко-Мару, а ескорт забезпечував мисливець за підводними човнами CH-30. 

12 вересня 1943-го конвой вийшов із Рабаулу та попрямував на північ. Хоча в цей період комунікаціях архіпелагу Бісмарка на додачу до підводних човнів починала діяти авіація союзників, проте №2121 зміг пройти без інцидентів та 17 вересня прибув на Трук.

Примітки 

2121

2121